Jacques Foccart, secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines et malgaches de 1960 à 1974.
 Suzanne Foccart, religieuse catholique.

Homonymie
Homonymie de patronyme